Bereczky László (1931–2001) könyvtáros, író, újságíró, lapszerkesztő
 Bereczky László (1936–) meteorológus
 Bereczky László (1969–) vitorlázó